Lamb (, читается «лэм»):

 Lamb — британский музыкальный дуэт.
 Lamb — альбом группы Lamb

См. также